Касабеков () — казахская фамилия.

Известные носители 
 Касабеков, Асылбек Таупашевич (1950—2005) — советский и казахстанский инженер.
 Касабеков, Жанат (род. 1978) — писатель-фантаст, пишущий под псевдонимом Аркадий Степной.